2Pacalypse Now — альбом Тупака Шакура, був виданий 12 листопада 1991 лейблом Interscope.

Стилі: гангста-реп, хардкор-реп, політичний реп

Список композицій

Релізи

Семпли 
В композиції If My Homie Calls використаний семпл теми Fat Mama Гербі Генкока.

В композиції Words of Wisdom використаний семпл джазового стандарту Chameleon Гербі Генкока.

В композиції Part Time Mutha звучить семпл гіта Стіві Вандера Part Time Lover у виконанні Лютера Вандроса.

Посилання 
 www.allmusic.com — Music Guide 

Альбоми Тупака Шакура
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Interscope Records